Ganho (eletrônica), é uma medida da capacidade de rede de duas portas
 Em administração, o mesmo que lucro